Дор — имя, фамилия, топоним, аббревиатура:

 Дор () — персонаж древнегреческой мифологии, сын Эллина и нимфы Орсеиды, живший сначала у Олимпа, а затем в Дориде; родоначальник дорийцев (см. также Дорийское вторжение).

Фамилия 
 Дор, Генриетта (1844—1886) — артистка балета, в 1868—1870 годах танцевавшая в Петербурге и Москве.
 Дор, Мило (настоящее имя Милутин Дорословац; 1923—2005) — австрийский писатель и переводчик сербского происхождения.
 Дор, Штефан (род. 1965) — немецкий валторнист и музыкальный педагог.
 Дор, Карин (1938—2017) — немецкая актриса.

Топоним

Израиль 
 Тель-Дор — археологический памятник в Израиле, на побережье Средиземного моря в 30 километрах от Хайфы; древний город-порт, первое упоминание о котором относится к XIII веку до н. э.
 Дор — мошав в Хайфском округе Израиля.

Россия 
Архангельская область
 Дор — деревня в Коношском районе.

Вологодская область
 Дор — деревня в Бабушкинском районе.
 Дор — деревня в Верховажском районе.
 Дор — деревня в Вожегодском районе.
 Дор — деревня в Кубенском сельском поселении Вологодского района.
 Дор — деревня в Пудегском сельсовете Старосельского сельского поселения Вологодского района.
 Дор — деревня в Старосельском сельсовете Старосельского сельского поселения Вологодского района.
 Дор — деревня в Ростиловском муниципальном образовании Грязовецкого района.
 Дор — деревня в Юровском муниципальном образовании Грязовецкого района.
 Дор — деревня в Талицком сельском поселении Кирилловского района.
 Дор — деревня в Ферапонтовскоем сельском поселении Кирилловского района.
 Дор — деревня в Междуреченском районе.
 Дор — деревня в Никольском районе.
 Дор — деревня в Брусноволовском сельсовете Городищенского сельского поселения Нюксенского района.
 Дор — деревня в Космаревском сельсовете Городищенского сельского поселения Нюксенского района.
 Дор — деревня в Сокольском районе.
 Дор — деревня в Тарногском районе.
 Дор — деревня в Тотемском районе.
 Дор — деревня в Усть-Кубинском районе.
 Дор — деревня в Азлецком сельском поселении Харовского района.
 Дор — деревня в Кумзерском сельском поселении Харовского района.
 Дор — деревня в Разинском сельском поселении Харовского района.
 Дор — деревня в Харовском сельском поселении Харовского района.
 Дор — деревня в Мяксинском сельском поселении Череповецкого района.
 Дор — деревня в Ягановском сельском поселении Череповецкого района.
 Дор — деревня в Шекснинском районе.

Костромская область
 Дор — село в Буйском районе.
 Дор — деревня в Вохомском районе.
 Дор — деревня в Чухломском районе.

Московская область
 Дор — деревня в Раменском районе.
 Дор — деревня в Шаховском районе.

Смоленская область
 Дор — деревня в Велижском районе.
 Дор — деревня в Гагаринском районе.

Тверская область
 Дор — деревня в Весьегонском районе.
 Дор — деревня в Кимрском районе.
 Дор — деревня в Краснохолмском районе, входит в состав Барбинского сельского поселения.
 Дор — деревня в Краснохолмском районе, входит в состав Глебенского сельского поселения.
 Дор — деревня в Максатихинском районе.
 Дор — деревня в Молоковском районе.
 Дор — деревня в Селижаровском районе.

Ярославская область
 Дор — деревня в Большесельском районе.
 Дор — деревня в Даниловском районе.
 Дор — деревня в Любимском районе.
 Дор — деревня в Некоузском районе.
 Дор — деревня в Первомайском районе.
 Дор — посёлок в Пошехонском районе.
 Дор — деревня в Арефинском сельском поселении Рыбинского района.
 Дор — деревня в Октябрьском сельском поселении Рыбинского района.
 Дор — деревня в Тутаевском районе.
 Дор — деревня в Угличском районе.
 Дор — деревня в Ярославском районе.

США 
 Дор (округ) — в штате Висконсин
 См. также
 Большой Дор и Малый Дор — деревни в Рыбинском районе.

Аббревиатура 
 ДОР — диаграмма обратного рассеяния или диаграмма моностатической ЭПР, см. Эффективная площадь рассеяния.